Antero est un prénom masculin pouvant désigner:

Prénom
 (1927-2017), procureur et ambassadeur angolan
 (né en 1952), astrologue finlandais
, homme politique péruvien
Antero de Quental (1842-1891), écrivain portugais
Ántero Flores Aráoz (né en 1942), homme politique péruvien
 (1901-1978), joueur espagnol de football
 (1938-2016), boxeur finlandais
Antero Henrique (né en 1968), administrateur sportif portugais
 (né en 1955), joueur finlandais de hockey sur glace
Antero Kivi (1904-1981), athlète finlandais en lancer du disque
 (né en 1954), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1962), homme politique finlandais
Antero Manninen (né en 1973), musicien et violoncelliste finlandais
 (né en 1956), personnalité télévisuelle finlandais
, coureur olympique péruvien
Antero Niittymäki (né en 1980), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1969), athlète olympique finlandais 
Antero Rubín Homent (1851-1935), homme politique espagnol
 (1888-1929), homme politique et sénateur philippin
 (né en 1940), compétiteur finlandais de voile olympique
 (1892-1946), major général finlandais
 (né en 1980), homme politique finlandais
 (1916-1970), homme politique finlandais
Antero Vipunen, géant de la mythologie finlandaise

Toponyme

San Antero, municipalité de Córdoba

, ville fantôme du Colorado
, réservoir du Colorado
Mont Antero, montagne du Colorado

Voir aussi
Antéros, divinité de la mythologie grecque

Homonymie de prénom
Prénom finlandais
Homonymie de toponyme